Palais Dietrichstein heißen:

 Palais Dietrichstein (Brünn) mit dem Kindermuseum
 Palais Dietrichstein (Graz) in der Burggasse in Graz
 Palais Dietrichstein an der Dorotheergasse in Wien
 Palais Lobkowitz (Wien), Palais Dietrichstein-Lobkowitz am Lobkowitzplatz, Wien
 Palais Dietrichstein-Herberstein am Michaelerplatz in Wien
 Palais Dietrichstein (Minoritenplatz) am Minoritenplatz in Wien
 Palais Dietrichstein am Rennweg, heute Gymnasium Sacre Coeur Wien
 Palais Dietrichstein an der Währinger Straße, heute Palais Clam-Gallas (Wien)